Том Стэффорд () — американский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в «Zeno Observatory» (IAU-Code 727), вблизи города Эдмонт, Оклахома. В период 1997 по 2000 год им было обнаружено в общей сложности 40 астероидов.

См. также 
 Джефф Алу
 Кеннет Лоуренс
 Эрнест Джонсон

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Первооткрыватели астероидов